Јоже Зупан (Лаибацх, 25. август 1909 — Љубљана, 13. новембар 1980) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е
|-
| 1948. || На својој земљи || Партизан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Трст || Сила
|-
| 1955. || Три приче || Миха
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || -{Enclosure}- || -{Manouche}-
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1962. || Тог лепог дана || /
|-
| 1965. || Луција || Подлогар
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || Алија
|-
| 1966. || Амандус || Матевз
|-
| 1966. || -{Mafia - Die ehrenwerte Gesellschaft}- || /
|-
| 1966. || На петелина || /
|-
| 1967. || Прича које нема || Сила
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|-
| 1968. || Лелејска гора || Пашко
|-
| 1968. || Кекецове смицалице || Витранц
|-
| 1969. || Низводно од сунца || Вук Бакић
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Набрежје - Шест добродушних згодб || /
|-
| 1970. || Са друге стране || Мартин
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|-
| 1971. || На кланцу || /
|-
| 1971. || Последња станица || /
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Симен
|-
| 1973. || Пастирчићи || Матија
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1975. || Дивота прашине || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|-
| 1979. || -{Manfred Lukas-Luderer}- || -{Urbacher}- 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1909.
Умрли 1980.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани